Шайгардан Шаймарданович Шаймарданов (15 сентября 1890, д. Старое Байсарово Байсаровской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, Российская империя — 27 января 1940, г. Москва, РСФСР, СССР) — советский татарский государственный деятель. Член РСДРП (б) с 1917 года.

Биография 
Сын крестьянина-бедняка. Отца его в августе 1918 года расстреляли белогвардейцы за сочувствие к Советской власти и за принадлежность сына к большевикам. В 1906 году Ш. Шаймарданов окончил начальную сельскую школу, работал в хозяйстве отца, был «мальчиком» у торговца, батрачил у кулака.

В 1911 году был призван на военную службу, где окончил учебную команду и стал артиллеристом-фейерверкером.
Участник Первой мировой (1914—1918) и Гражданской войны (1918—1920).

Демобилизовавшись в начале января 1918 года, он приехал в родную деревню, был избран членом волостного земельного комитета и сразу же приступил к работе по изъятию земель у местных богатеев, мулл и кулаков. В марте был избран председателем сельсовета, непосредственно руководил распределением земель среди трудящихся крестьян. В начале июня 1918 года Шаймарданов избирается председателем исполкома волостного Совета и назначается волостным военным комиссаром. В связи с приближением к границам Мензелинского уезда белочехов, он организует из фронтовиков и деревенской молодежи красногвардейский отряд и участвует в боях с врагом.

В ноябре 1918 года его отзывают из армии, он вновь становится волостным военным комиссаром и избирается председателем волостного Совета. Под его руководством проводится мобилизация в армию, организуется сбор и отправка хлеба, фуража для фронта, налаживается мирная жизнь. В 1919 году во время наступления колчаковцев назначается начальником по эвакуации всех советских учреждений и организаций Мензелинского уезда, затем и сам ушел воевать с частями 5-й армии Восточного фронта. Возвратившись после изгнания врага в конце октября 1919 года, он вновь работает председателем волостного исполкома и секретарем волостного комитета РКП (б) в деревне Байсарово. Затем избирается членом уездного исполнительного комитета.

В феврале-марте 1920 года участвует в подавлении кулацко-эсеровского мятежа «Черного орла и земледельца». Привлекался к работе межведомственной комиссии по установлению границ Татарской АССР.

Заместитель председателя, председатель Мензелинского уездного исполкома (1921—1923). В 1923—1924 работал ответственным секретарём Мензелинского кантонального комитета партии.

В 1924 году был участником II съезда Советов СССР, на котором избран членом ЦИК СССР.

В 1924—1925 — заместитель председателя Центрального Исполнительного Комитета (ТатЦИК) Татарской АССР.

В 1925—1927 — председатель Центрального Исполнительного Комитета (ТатЦИК) Татарской АССР.

С 1927 — председатель Совета народных комиссаров Татарской АССР. При нём началась подготовка национальных кадров и перевод делопроизводства на родной язык. Советы республики развернули работу по взращиванию национальных кадров, прежде всего из рабочих и крестьян. Был образован ряд учебных заведений для ускоренной подготовки кадров: Татарский коммунистический университет, курсы при Центральной комиссии по внедрению татарского языка и др. При его непосредственном участии был разработан проект Конституции ТАССР и внесен на утверждение в высшие органы государственной власти.

В 1928—1930 работал ответственным секретарём (ответственным инструктором) ЦК ВКП (б). Член коллегии Наркомфина РСФСР (1930—1931). Был направлен на учёбу в Академию внешней торговли, которую окончил в 1933 году.

С 1933 по 1935 работал заместителем председателя Совафганторга.

Торговый представитель СССР в Тувинской Народной Республике (1935—1937). С 1937 по 1938 находился в резерве Наркомвнешторга.

В 1938—1939 — заместитель начальника Союзпушнины Наркомата заготовок СССР.

Делегат XI—XVI съездов ВКП (б), II и V съезда Советов СССР, многих всероссийских съездов Советов, съездов Советов Татарской АССР.

В августе 1939 года необоснованно репрессирован и расстрелян в начале 1940 года. Захоронен в общей могиле Нового Донского кладбища г.Москвы. Реабилитирован посмертно в 1958 году.

Память 
 На родине Ш. Шаймарданова поставлен памятник.
 Композитор С. Садыкова и поэт М. Нугман сложили о нём песню «Шаймарданов комиссар».
 Решением Актанышского райисполкома 11.08.67 года колхоз, расположенный в деревне Байсарово, был назван именем Ш. Шаймарданова.

Примечания

Ссылки 
 Шаймарданов Шайгардан Шаймарданович
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Председатели правительства (СНК, Совета Министров ТАССР, Кабинета Министров РТ)

Председатели ЦИК автономных республик СССР
Главы правительства Татарской АССР
Большевики
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Выпускники вузов Москвы
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Делегаты V Всесоюзного съезда Советов
Делегаты II Всесоюзного съезда Советов
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Казнённые в 1940 году
Похороненные в общих могилах Донского кладбища